Kätzchen steht für:

 Kätzchen, Blütenstand diverser Pflanzen
 eine junge Hauskatze, siehe Katzenjunges
 Das Kätzchen, Erzählung von Anton Tschechow, siehe Jonytsch

Siehe auch:
 Das Kätzchen
 Katze (Begriffsklärung)